Светлана Геннадьевна Аманова (род. 29 апреля 1961, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (2006).

Биография 
Светлана Аманова родилась 29 апреля 1961 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. 

С  года служит в Малом театре. Руководитель детской театральной студии Дома творчества Юго-Западного округа Москвы.

Делегат XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1985 год).

Личная жизнь 
Бывший муж — Павел Гусев, журналист и редактор. Дочь Екатерина Гусева.

Была в отношениях с Виталием Соломиным.

Театральные работы

Малый театр 
  — «Ревнивая к себе самой» — Магдалена
  — «Выбор» — Вика
  — «Дети Ванюшина» — Аня
  — «Живой труп» — Маша
  — «На всякого мудреца довольно простоты» — Машенька
  —  «Доходное место» — Полина
  — «Зыковы» — Павла
  — «Горе от ума» — Софья
  — «Красавец мужчина» — Зоя
  — «Ночь игуаны» — Мэксин
  — «Горе от ума» — Софья
  — «Хищники» — Ольга
  — «Дикарка» — Варя
  — «Детоубийца» — Гамильтон
  — «Кетхен из Гейльбронна, или Испытание огнём» — Кунигунда фон Турнек
  — «Обрыв» — Вера
  — «Дядя Ваня» — Елена Андреевна
  — «Таланты и поклонники» — Негина
  — «Волки и овцы» — Купавина
  — «Бешеные деньги» — Лидия
  — «Свадьба, свадьба, свадьба!» — Змеюкина
  — «Вишнёвый сад» — Раневская
  — «Горе от ума» — Наталья Дмитриевна
  — «Дети солнца» — Елена Николаевна
  — «Восемь любящих женщин» — Габи

Театр имени Л. Варпаховского (Монреаль, Канада) 
  — «Волки и овцы» —  Евлампия Купавина

Фильмография

Награды 
 Народная артистка Российской Федерации (2006)
 Заслуженная артистка Российской Федерации (1992)

Примечания

Ссылки 
 Светлана Аманова на сайте Малого театра 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы